Jocko Conlan – giocatore di baseball e arbitro di baseball statunitense
 Luke Conlan – calciatore nordirlandese
 Michael Conlan – pugile irlandese
 Shane Conlan – ex giocatore di football americano statunitense
 Travis Conlan – ex cestista e dirigente sportivo statunitense